69 — может означать:
 69 (число) — натуральное число между 68 и 70.
 69 год — невисокосный год григорианского календаря.
 69 год до н. э.
 Поза 69 — сексуальная поза.
 «69» — чёрная комедия таиландского производства.
 «69» — роман японского писателя Рю Мураками.
 «69 Année érotique» — песня Сержа Генсбура, 1968.
 (69) Гесперия — астероид главного пояса.

См. также